Az Allsvenskan 1930-31-es szezonja volt a bajnokság hetedik kiírása. A szezon 1930. augusztus 30-án kezdődött és 1931. június 7-én ért véget. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a GAIS lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Góllövőlista

Kereszttáblázat

Jegyzetek

Források 

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag